Lista ruchów w wrestlingu#Splash
 Splash (perkusja)